Влади́мир Вави́лов
 Вавилов, Владимир Владимирович (род. 1953) — российский благотворитель, лауреат Государственной премии Российской Федерации (2017).
 Вавилов, Владимир Фёдорович (1925—1973) — российский композитор, гитарист и лютнист.